Beinecke ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Beinecke (* 1986), US-amerikanische Journalistin

Siehe auch:
 Beinecke Rare Book and Manuscript Library (BRBL) der Yale University
 Beinecke MS 408, Manuskript, siehe Voynich-Manuskript
 Beinecke MS 442, Manuskript, siehe Pseudoisidor